Jujuy (alte Schreibweise Xuxuy) ist der Name

einer Stadt in Argentinien, siehe San Salvador de Jujuy
einer Provinz in Argentinien, siehe Provinz Jujuy
des Zerstörers Jujuy (D 3) der argentinischen Marine (Stapellauf 1911)